Liberata – forma femminile del nome proprio di persona Liberato
Liberata – film TV del 2005 diretto da Philippe Carrese
Santa Liberata – vergine e martire
Santa Liberata da Como – monaca benedettina italiana

Pagine correlate
Liberato